Фрай-скриминг, фрай (от  «жареный»), или хит (от  «тепло», «жар») — приём экстремального вокала, суть которого заключается в формировании скрипучего или хриплого голоса с помощью сомкнутых вибрирующих голосовых складок. По сути, фрай-скриминг — крик штробасом, с использованием диафрагмального дыхания. Фрай характерен для дэт-метала и металкора.

Характеристика 

Фрай-скриминг обычно звучит как пронзительный скрипучий крик, и почти не напрягает голосовые связки. Фрай использует в качестве основы стиль вокализации именуемый штробасом, который изначально помогает достичь самого низкого регистра человеческого голоса. Данный вокальный приём похож на гроулинг, но его спектр ярче и, обычно, фрай-скриминг не такой громкий. Также фрай-скрим не имеет определённой высоты.

Пиг-сквил в плане техники подобен фрай-скримингу с усилением высоких обертонов, при котором язык сложен ложкой. Также близким к фрай-скримингу является один из стилей тувинского горлового пения — хоомей.

Фрай-скриминг характерен для дэт-метала и металкора. Такие блэк-метал-группы, как Burzum и Mayhem в 1980-х годах стали одними из первых, кто применял данную технику. В качестве примера металкор-групп можно привести такие коллективы, как Atreyu, Black Bomb A, Killswitch Engage и Unearth. Также, можно привести в пример следующих фронтменов: Варг Викернес, Алекси Лайхо, Фил Ансельмо, Кори Тейлор, Курт Кобейн, Рэнди Блайт, Крис Корнелл (песня Shadow on the Sun из одноимённого альбома Audioslave), Дэйв Грол (альбом In Your Honor) и Честер Беннингтон.

Техника 
Фрай-скриминг достигается за счёт серии интервалов импульсов, образованных в голосовой щели, которые могут быть вызваны на вдохе или выдохе. Скрип образуется голосовыми связками, регулируется их расстоянием между собой и диафрагмой. Меняя баланс между гортанным и брюшным давлением, получаются разнообразные оттенки звучания голоса. При фрай-скриминге голосовые связки соединяются («прилипают» друг к другу) так, что начинают оказывать давление друг на друга, из-за чего воздух неравномерно проходит через связки, формируя громкий скрип. Во время звукоизвлечения происходит непериодическая вибрация связок, а высота звука определяется только формой и объёмом полости рта. Таким образом, размещение языка, открытие рта и увеличение объёмов гортани, мягкого нёба челюсти являются единственными факторами, которые будут определять высоту звукоизвлечения. Обертоны и их усиление очень важны при фрай-скриме, поскольку они делают звук сильнее и полнее.

Неправильное звукоизвлечение может привести к воспалению горла. Людям, которые только начинают практиковать данный стиль, может казаться, что горло сжалось, но со временем, благодаря регулярной практике, это проходит (область гортани расслабляется).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
Статьи
 
 
 
 
 
 
Книги
 
 
 

Метал